Numele "Oltenia" se poate referi la:

 Oltenia, regiune istorică din sud-vestul României.
 Oltenia, regiune de dezvoltare alcătuită în cea mai mare parte din provincia istorică Oltenia, motiv pentru care este numită și "Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia".
 Oltenia, regiune administrativă din perioada 1952-1968.

Vezi și 
 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
 Camera de Comerț și Industrie "Oltenia"
 Ediție specială de Oltenia 
 Electrica Oltenia
 Filarmonica Oltenia
 Olteni
 Radio Oltenia Craiova
 S.I.F. Oltenia
 Societatea Națională a Lignitului Oltenia

Legături externe
 Oltenia (regiune istorică)
 Informații despre Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
 Harta administrativă a României din 1960 până în 1968
 Electrica Oltenia 
 S.I.F. Oltenia